

Patronymie 

 Alfred Bryan (1871-1958), parolier canadien.
 Arthur Q. Bryan (1899-1959), acteur américain
 Bob Bryan (1978-), est un joueur américain de tennis ;  
 C. D. B. Bryan (1936-2009), écrivain américain ;
 Dora Bryan (1923-2014), actrice britannique
 George Bryan (1921-2013), est un homme d'affaires britannique, fondateur du parc à thème Drayton Manor
 Jane Bryan (1918-2009), actrice américaine
 Jimmy Bryan (1926-1960), était un pilote de course automobile américain.
 .
 Michael Bryan (1757-1821), historien de l'art anglais, marchand d'art et connaisseur
 Mike Bryan (1978-), joueur américain de tennis.
 Pauline Bryan,  baronne Bryan de Partick, écrivaine écossaise et militante socialiste.
 Richard Hudson Bryan (1937-), homme politique américain.
 Ruth Bryan Owen (1885-1954), femme politique et diplomate américaine.
 Sylvere Bryan (1981-), est un joueur de basket-ball franco-dominiquais.
 Thori Staples Bryan (1974-), est une joueuse américaine de soccer.
  (1878-1937), scénariste, compositeur, parolier et réalisateur américain.
 William Jennings Bryan (1860–1925), avocat et un homme politique américain.

Pseudonyme 

 Daniel Bryan, nom de ring de Bryan Danielson (1981-), catcheur américain

Prénom 
 
 Bryan, personnage de la bande dessinée Les Tuniques bleues.

Toponymie

Bryan (Ohio)
 Bryan (Texas)

Milton Bryan, Bedfordshire

Voir aussi 
 
 

Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais